D'origine micmac, le terme Kedgwick peut se référer à :

Toponymie

Kedgwick, une communauté rurale, comté de Restigouche, Nouveau-Brunswick.
Rivière Kedgwick, un cours d’eau coulant dans le territoire non organisé du Lac-Huron, dans la MRC La Mitis, au Québec et dans le comté de Restigouche, au Nouveau-Brunswick.
Branche Sud de la rivière Kedgwick, un cours d’eau coulant dans paroisse de Saint-Quentin, comté de Restigouche, Nouveau-Brunswick.
Branche Nord de la rivière Kedgwick, un cours d’eau formant le segment de tête de la rivière Kedgwick, coulant dans paroisse de Saint-Quentin, comté de Restigouche, Nouveau-Brunswick.
Rivière Belle Kedgwick, un cours d’eau coulant dans paroisse de Saint-Quentin, comté de Restigouche, Nouveau-Brunswick.
Rivière du milieu de la rivière Belle Kedgwick (English : Middle Branch Belle Kedgwick River), un cours d’eau formant le segment de tête de la rivière Belle Kedgwick, coulant dans paroisse de Saint-Quentin, comté de Restigouche, Nouveau-Brunswick.
Kedgwick River, un lieu non organisé, au Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick.
Grand lac Kedgwick, un plan d’eau coulant dans le territoire non organisé du Lac-Huron, dans la MRC La Mitis, au Québec.
Petit lac Kedgwick, un plan d’eau coulant dans le territoire non organisé du Lac-Huron, dans la MRC La Mitis, au Québec.
Fourche Kedgwick, un lieu-dit situé à la confluence de la rivière Kedgwick et rivière Little Main Restigouche, situé dans Kedgwick, comté de Restigouche, Nouveau-Brunswick.
Zone naturelle protégée du Bras Sud de la rivière Kedgwick (English: South Kedgwick River Protected Natural Area), une zone de préservation du comté de Restigouche, au Nouveau-Brunswick.
Unité d’aménagement de la faune de Kedgwick (English : Kedgwick Wildlife Management Area), zone de préservation du comté de Restigouche, au Nouveau-Brunswick.
Station ferroviaire Kedgwick, Madawaska, comté de Madawaska, Nouveau-Brunswick.

Homonymie de toponyme